2 miejscowości w Polsce: 
 Boiska-Kolonia – wieś w woj. lubelskim, w pow. opolskim, w gminie Józefów nad Wisłą 
 Boiska-Kolonia – wieś w woj. mazowieckim, w pow. lipskim, w gminie Solec nad Wisłą